Saint-Ferréol-de-Comminges – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Ferréol (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy